Antikleia () steht für:

in der griechischen Mythologie:
 Antikleia (Tochter des Autolykos), Gattin des Laertes und Mutter des Odysseus
 Antikleia (Mutter des Periphetes)
 Antikleia (Tochter des Diokles), Gattin des Machaon

weitere Bedeutungen:
 (651) Antikleia, ein Asteroid des Hauptgürtels